Epik steht für:
 Epik, erzählende Literatur
 Epik (Domain Registrar), US-amerikanisches Internet-Dienstleistungsunternehmen (Domain Name Registrar und Webhoster)

Epik ist der Familienname folgender Personen:
 Hryhorij Epik (1901–1937), ukrainischer Journalist, Übersetzer und Schriftsteller
 Maria Rita Epik (* 1958), türkische Musikerin italienischer Abstammung

Siehe auch:
 Epic
 EPICS
 EPYC